Адо — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Адо, Анатолий Васильевич (1928—1995) — советский и российский историк, франковед.
 Адо, Андрей Дмитриевич (1909—1997) — советский патофизиолог и иммунолог, создатель школы российской аллергологии.
 Адо, Вячеслав Андреевич — советский аллерголог.
 Адо, Игорь Дмитриевич (1910—1983) — советский математик.
  (род. 1928) — французская исследовательница античности.
 Адо, Пьер (1922—2010) — французский историк античной философии.
 Адо, Юрий Михайлович (1927—2007) — советский и российский учёный-физик.
 Адо (король) — король Лагоса с 1716 по 1755 год.

Другое 
 «Адо» — повесть Bильгельма Кюхельбекера, опубликованная в 1824 году.
 «Адо» — российская рок-группа.
 Адо — герцог Фриуля в конце VII или в начале VIII века.
 АДО — аварийно-диспетчерское обслуживание.
 АДО — авиадесантное оборудование.

См. также 
 
 Адо-Экити — город на юго-западе Нигерии
 Улуро Адо (настоящее имя Гаврил Николаевич Курилов; род. 1938) — российский юкагирский поэт, прозаик, лингвист.